«Today Is Christmas» — дванадцятий студійний та другий різдвяний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 16 жовтня 2015. Станом на січень 2016 в США було продано 35,700 копій альбому.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Kobalt Label Services
Різдвяні альбоми
Англомовні музичні альбоми